Il doppio del Delray Beach International Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan-Michael Gambill e Andy Roddick erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Damm e Cyril Suk hanno battuto in finale 6–3, 6–7 (5–7), [10–5] David Adams e Ben Ellwood.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Thomas Shimada (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002